A  a szöuli metró elővárosi vonala, melyet a Korail üzemeltet. A vonal hagyományos vasútvonalként nyílt meg 1939-ben, majd 2010 decemberében átépítve, új útvonallal átadták a szöuli metró részeként. 2012-ben a Korail ITX (Intercity Train Express) vonatokat is szolgálatba állított a vonalon, melyek csak bizonyos állomásokon állnak meg, szemben a normál metrókocsikkal.

Állomások

Mangu vonal

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonaltervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai